{{Ficha de noble
|nombre = Leonor de Luna y Enríquez de Almansa
|título = Condesa de Salvatierra
|imagen = Corona de conde.svg
|tamaño de imagen       = 150px
|pie de imagen =
|fecha de nacimiento = ¿?
|lugar de nacimiento = 
|fecha de fallecimiento = ¿?
|lugar de fallecimiento = 
|consorte = Diego Sarmiento de Sotomayor
|descendencia = 
García Sarmiento de Sotomayor y Luna
Diego Sarmiento de Sotomayor y Luna
|predecesor = 
|sucesor = 
|dinastía = Casa de Fuentidueña
|padre = Álvaro de Luna y Sarmiento
|madre = Isabel Enríquez de Almansa y Manrique
|residencia =
|religión = 
|escudo = COA of Luna (Fuentidueña).svg
}}
Leonor de Luna y Enríquez de Almansa ( ¿? – ¿? ), fue una noble castellana, consorte del II conde de Montijo.

Orígenes familiares 
Leonor de Luna y Enríquez de Almansa, fue hija de Álvaro de Luna y Sarmiento, hijo del VI Señor de Fuentidueña, y de Isabel Enríquez de Almansa y Manrique, hija de Martín Enríquez de Almansa y Ulloa, virrey de Nueva España y de Perú, y de Ana María Manrique, hija de Juan II Fernández Manrique de Lara, marqués de Aguilar de Campoo y conde de Castañeda

Biografía 
En 1581, su padre falleció en la Conquista de Portugal donde participaba como capitán de los continos de las Guardias de Castilla, como consecuencia de este deceso, su madre asumió en solitario la crianza de los tres hijos habidos en el matrimonio.

En 1586, falleció su madre, pasando a la tutela de su abuelo, Antonio de Luna y Valois, VI Señor de Fuentidueña.

Matrimonio e hijos
Leonor de Luna y Enríquez de Almansa contrajo matrimonio con Diego Sarmiento de Sotomayor, I Conde de Salvatierra, con el que tuvo varios hijos:

 García Sarmiento de Sotomayor y Luna († 1659), II Conde de Salvatierra, Virrey de la Nueva España, XVI Virrey del Perú y asistente de Sevilla.
 Diego Sarmiento de Sotomayor y Luna († 1675), III Conde de Salvatierra.

Ancestros

Véase también
 Casa de Fuentidueña
 Señorío de Fuentidueña
 Condado de Fuentidueña
 Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos
Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña
César Herrero Hernánsanz

Casa de Fuentidueña
Casa de Sarmiento
Nobles de España del siglo XVI